Екатери́на Миро́нова:
 Миронова, Екатерина Олеговна (род. 2003) — российская фигуристка.
 Миронова, Екатерина Степановна (род. 1977) — российская спортсменка, призёр чемпионата мира по скелетону 2003.
 Миронова, Екатерина Эдуардовна (1883—1946) — белорусская и советская театральная актриса.